Якоб Питер Ден-Гартог () — американский учёный-механик. 

Член Национальной академии наук США (1953), Национальной инженерной академии США (1975), профессор машиностроения в Массачусетском технологическом институте.

Биография 
Родился в семье учителя. В 1916 году переехал в Голландию, вскоре после переезда потерял отца. Среднюю школу окончил в Амстердаме в 1919 году, отличался успехами в учёбе. В том же году благодаря финансовой поддержке родственников смог продолжить образование и поступил в Инженерную школу в Делфте, которую окончил в 1924 году. Получил степень магистра в области электротехники.

В 1924 году эмигрировал в Соединенные Штаты во многом из-за того, что не нашел в Голландии работу, с 1924 по 1930 год работал в исследовательской лаборатории компании «Вестингауз» инженером-электриком, а затем под влиянием С. П. Тимошенко, который взял его ассистентом, занялся изучением электрических и механических вибраций. В то же время он посещал вечерние курсы математики в Университете Питтсбурга, где получил в 1929 году докторскую степень. В 1930 году возглавил отдел динамики.

В 1930—1931 учился в Гёттингенском университете, сотрудничал в лаборатории Людвига Прандтля (чей сотрудник Оскар Карл Густав Титьенс ранее работал в компании Вестингаус).

С 1932 по 1945 годы преподавал в Гарвардском университете (в 1936—1941—профессор), принимал участие в организации Международного конгресса по прикладной механики 1938 года в Кембридже (штат Массачусетс).

Во время Второй мировой войны он поступил добровольцем на службу в Военно-морские силы США, занимался проблемами вибрации в судостроении.

В 1945—1967 годах преподавал в Массачусетском технологическом институте, преподавал динамику и прочность материалов, с 1967 года — заслуженный профессор.

Среди его учеников был , также в дальнейшем ставший профессором Массачусетского института.

С 1926 года был женат на Элизабет Ф. Столкер (на которой он женился, приехав в отпуск в Амстердам).

Последние годы жизни (с 1982 года) был прикован к постели из-за прогрессирующего артрита.

Научные интересы 
Основные работы относятся к теории механических колебаний, динамике, теории упругости и сопротивлению материалов. Решил ряд задач теории колебаний применительно к вибрациям машин и машинных деталей.

Награды и звания 
Член Нидерландской АН.

 Медаль Тимошенко (1972) «в знак признания выдающегося вклада в области прикладной механики».
 Медаль ASME (1979)
 Премия основателей NAE (1981)

Примечания

Ссылки 
 Ден-Гартог Якоб Питер 
 Biography of Den Hartog
 JACOB PIETER DEN HARTOG 

Награждённые медалью ASME
Награждённые медалью Тимошенко
Лауреаты премии основателей NAE
Персоналии:Westinghouse
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Выпускники Питтсбургского университета
Выпускники Инженерной школы Питтсбургского университета
Почётные доктора Гентского университета